Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 
 
 

 d'infanterie
133e régiment d'infanterie territoriale